Ratcatcher, un film réalisé en 1999 par Lynne Ramsay ;
 Ratcatcher, un personnage de comics américains opposé à Batman ;
 Ratcatcher, le surnom d'un modèle de carabine à air comprimé produite par Crosman (2250 CO2).